Белгаум ():

 Белгаум — город в штате Карнатака, Индия.
 Белгаум — округ в штате Карнатака, Индия.